El Nilo es uno de los ríos más largos del mundo, en el noreste de África. 

Nilo también puede referirse a:
 Nilo, municipio de Cundinamarca (Colombia).
 Nilo, en la mitología griega, dios fluvial asociado al río Nilo.
 Nilo de Rossano, santo del siglo X.
 Batalla del Nilo, naval de 1798, en la Guerra Revolucionaria Francesa.
 Río Nilo, estado de Sudán.
 Nilo, personaje ficticio de la novela Avenida Brasil.
 Nilo, rapper cubano y artista de hip-hop.

Nile 
 Nile, banda de death metal formada en 1993, de Carolina del Sur, Estados Unidos.
 The Nile Song, canción de la banda británica Pink Floyd del álbum More de 1969.
 Municipio de Nile, en el condado de Scioto, Ohio, Estados Unidos.